Spurlin ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Merrill Spurlin (1902–1994),  US-amerikanischer Romanist und Literaturwissenschaftler
 Tommy Spurlin (1928–2005), US-amerikanischer Rockabilly-Sänger